Ха́ринг ():
 Харинг, Кит (1958—1990) — американский художник, скульптор и общественный деятель.
 Харинг, Рут (1955—2018) — американская шахматистка, международный мастер (1977) среди женщин.
 Харинг, Якобус (1913—1989) — нидерландский шахматный композитор, гроссмейстер.

См. также